Miejscowości w USA:
 Catron – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Catron (ang. Catron County) – w stanie Nowy Meksyk